Příjmení Machata, přechýleně Machatová, nosí více osobností:

 Augustín Machata (* 1937), slovenský pedagog a politik
 Josef Machata (1914–1982), český fotbalista, trenér a činovník
 Karol Machata (1928–2016), slovenský herec
 Manuel Machata (* 1984), německý bobista

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení